Бенту Жоаким Себастьян Франсишку Бенту (; 1958, Камабатела) — ангольский политик, функционер МПЛА. С 2009 по 2018 — первый секретарь организации МПЛА в Луанде, в 2011—2014 — губернатор провинции Луанда.

Аппаратная карьера 
Родился в селении Камабатела провинции Северная Кванза. В детстве вместе с семьёй переехал в Луанду. После Португальской революции 1974 года примкнул к МПЛА и вступил в её молодёжную организацию (JMPLA). Являлся секретарём JMPLA в столичном регионе. Пользовался влиянием в партийном аппарате. Участвовал в подавлении восстания партийных радикалов 27 мая 1977.

С 1991 Бенту Бенту — функционер ЦК МПЛА. Был партийным администратором в различных районах, советником в министерстве культуры. Занимался также экономическими вопросами, являлся заместителем генерального директора государственной пивной компании.

Политика во власти 
Бенту Бенту отличался ортодоксальными взглядами, проводил жёсткую линию в духе установок МПЛА. Неуклонно поддерживал президента Жозе Эдуарду душ Сантуша и его политику. Был близок к генеральному секретарю МПЛА Дину Матросу. В октябре 2009 Бенту Бенту, при участии Дину Матроса, был назначен первым секретарём комитета МПЛА Луанды. Вошёл по должности в состав политбюро ЦК МПЛА. На партийных постах уделял особое внимание «комитетам народного действия» (массовая организация поддержки МПЛА) и идеологическому контролю над интеллигенцией.

В феврале-марте 2011 года в Анголе под влиянием Арабской весны начались протестные выступления против режима МПЛА во главе с рэпером Иконокластой. Бенту Бенту занял жёсткую позицию в отношении протестующих.

Весной 2011 года именно Бенту грозно предупреждал оппозицию: «Здесь вам не Ливия и не Египет!» Он же организовывал массовые демонстрации госслужащих в поддержку правительства, аналог российской Поклонной.

В ноябре 2011 Бенту был утверждён президентом душ Сантушем на посту губернатора провинции Луанда. Таким образом он совместил партийное и административное руководство столицей. Продолжал жёсткую конфронтацию с оппозицией, обвинял легальную партию УНИТА в провоцировании молодёжных волнений.

При подавлении политической оппозиционности губернатор Бенту старался поддерживать в Луанде социальную стабильность. Он обещал мелким предпринимателям содействие администрации и прекращение полицейских поборов, покровительствовал христианским конфессиям.

После кадровой «рокировки» 
В сентябре 2014 года президент душ Сантуш произвёл кадровую перестановку: Бенту Бенту был снят с должности губернатора Луанды и заменён Грациану Домингушем. При этом Бенту сохранил пост первого секретаря столичной организации МПЛА.

В 2015 году Бенту Бенту продолжал курс партийной мобилизации «комитетов действия» с подчёркнутой лояльностью душ Сантушу («Кто оскорбляет президента, тот оскорбляет всю Анголу!»).

Утрата позиций 
26 сентября 2017 Жозе Эдуарду душ Сантуш уступил президентский пост заранее подобранному преемнику Жуану Лоренсу. Вопреки ожиданиям, новый президент заметно изменил прежний политический курс. Важное место в его политике заняла антикоррупционная кампания, заострённая против семейного клана душ Сантуша и его ближайшего окружения. Началась кадровая чистка госаппарата от функционеров, наиболее связанных с душ Сантушем.

Бенту был отстранён от руководства партийной организацией Луанды. 8 сентября 2018 состоялся внеочередной VI съезд МПЛА. Председателем (президентом) партии был избран Жуан Лоренсу (сменивший экс-президента душ Сантуша). Состав партийного руководства претерпел значительные изменения. Из Политбюро ЦК МПЛА были выведены полтора десятка консервативных функционеров, в том числе Бенту Бенту.

См. также 
 Кунди Пайхама

Примечания 

Родившиеся в 1958 году
Политики Анголы
Члены МПЛА
Персоналии:Луанда